Madagascar
 Ampitatafika – comune del distretto di Antananarivo Atsimondrano
 Ampitatafika – comune del distretto di Antanifotsy